Hadžiabdić ist der Familienname folgender Personen: 

 Amra Hadžiabdić (* 1984), Handballspielerin,
 Džemaludin Hadžiabdić (* 1953), bosnischer Fußballspieler und -trainer,
 Edin Hadžiabdić (* 1979), Handballspieler,
 Enver Hadžiabdić (* 1945), bosnischer Fußballspieler,
 Haris Hadžiabdić (* 1970), Handballspieler,
 Mili Hadžiabdić, Fußballspieler,
 Mirela Hadžiabdić (* 1983), Handballspielerin,
 Muzafer Hadžiabdić (* 1972), serbischer Handballspieler.